Олимпийский комитет Польши () — некоммерческая организация. Основана в 1918 году и официально признана МОК в 1919 году.

Представляет польских атлетов в Международном олимпийском комитете.

Штаб-квартира комитета расположена в Варшаве.

Руководители НОК Польши

Президенты 
 Стефан Любомирский (1919—1921)
 Казимир Любомирский (1921—1929)
 Казимир Глабиш (1929—1945)
 Альфред Лот (1946—1952)
 Владимир Режчек (1952—1973)
 Болеслав Капитан (1973—1978)
 Мариан Ренке (1978—1986)
 Болеслав Капитан (1986—1988)
 Александр Квасьневский (1988—1991)
  (1991—1997)
 Станислав Стефан Пашек (1997—2005)
 Пётр Нуровский (2005—2010)
 Анджей Красницкий (с 2010)

Ссылки 
  
 Официальный сайт Олимпийского комитета Польши  

Олимпийский комитет Польши